Копцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Копцы — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Копцы — деревня в Ушачском районе Витебской области.

См. также 
 Три Копцы